Der Tischtennis-World Cup 2016 fand für die Männer in seiner 37. Austragung vom 1. bis 3. Oktober im deutschen Saarbrücken und für die Frauen in seiner 20. Austragung vom 7. bis 9. Oktober im US-amerikanischen Philadelphia statt. Gold ging an den Chinesen Fan Zhendong und die Japanerin Miu Hirano.

Modus 
An jedem Wettbewerb nahmen 20 Sportler teil. Die acht in der Weltrangliste bestplatzierten Teilnehmer waren automatisch für die im K.-o.-System ausgetragene Hauptrunde qualifiziert, die übrigen zwölf Teilnehmer wurden auf vier Gruppen mit jeweils drei Sportlern aufgeteilt, von denen sich jeweils zwei für die Hauptrunde qualifizierten. Die Halbfinal-Verlierer trugen ein Spiel um Platz 3 aus. Jedes Spiel wurde im Best-of-Seven-Modus ausgespielt und bestand somit aus vier bis sieben Sätzen.

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL-Pos.“ die für die Setzung relevante Weltranglistenposition (gelb markiert die direkt für die Hauptrunde gesetzten 8 Spieler und 8 Spielerinnen).

Melek Hu fiel verletzungsbedingt so kurzfristig aus, dass sie nicht ersetzt werden konnte, sodass bei den Frauen nur 19 Spielerinnen teilnahmen.

Männer

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Hauptrunde

Frauen

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Hauptrunde

Sonstiges 
Mit 12 World Cup-Teilnahmen stellte Tie Yana bei den Frauen einen neuen Rekord auf.

Durch die Absagen von Ding Ning und Liu Shiwen nahm erstmals keine Chinesin am World Cup teil. Miu Hirano gelang es so, mit einem Alter von 16 Jahren zur jüngsten und zur ersten nicht-chinesischen World Cup-Siegerin zu werden. Auch Fan Zhendong bei den Männern wurde mit 19 Jahren und 8 Monaten zum jüngsten World Cup-Sieger. (als einziger anderer Spieler hatte Kong Linghui 1995 mit unter 20 Jahren Gold gewonnen, seinen 20. Geburtstag hatte er 3 Tage danach)

Weblinks 
 World Cup 2016 der Männer auf ittf.com (abgerufen am 21. August 2016)
 World Cup 2016 der Frauen auf ittf.com (abgerufen am 31. August 2016)

Einzelnachweise 

2016
Tischtenniswettbewerb in Deutschland
Tischtenniswettbewerb in den Vereinigten Staaten
Tischtennisveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Saarbrücken
Sportveranstaltung in Philadelphia